Chrośna – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Solec Kujawski
 Chrośna – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Solec Kujawski